Miknasa (tribu) tribu amaziga del Marroc que va tenir un paper destacat als afers del Magreb als segles IX i X 
 Miknasa, nom àrab de Mequinensa, vila i municipi de la comarca del Baix Cinca, província de Saragossa 
 Miknasa origen del nom de Meknès, ciutat del nord del Marroc
 Miknasa o Banu l-Afia, dinastia amaziga del Marroc, fundada per Mussa ibn Abi-l-Àfiya, xeic de la tribu Miknasa